En globetrotter er en person, der rejser Jorden rundt eller blot er meget berejst. Det engelske udtryk er efterhånden gået ind i det danske sprog, men tidligere blev også ordene jordtraver eller jordomrejser anvendt.

I Danmark findes der mindst to kendte klubber for globetrottere: De Berejstes Klub og Eventyrernes Klub.

Kilder/Henvisnigner 
 Lexopen

Turisme